U 67 bezeichnet:
 SM U 67, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 67 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 ein Studiomikrofon der Firma Georg Neumann GmbH, siehe Neumann U 87
 einen Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

U67